Marcia McNutt (1952-), une géophysicienne et océanographe américaine ;
 William Slavens McNutt (1885-1938), un scénariste américain.

Voir aussi 
 Boob McNutt, une série de bande dessinée humoristique américaine